Rybníky bezeichnet in Tschechien

 Rybníky, Gemeinde im Okres Příbram 
 Rybníky na Moravě, Gemeinde im Okres Znojmo

 Dolní Rybníky, Ansiedlung in der Gemeinde Horní Radechová, Okres Náchod
 Horní Rybníky, Ortsteil von Zábrodí, Okres Náchod

 Lednické rybníky, nationales Naturreservat